Naftalan Ivanić Grad, lječilište i bolnica koja se nalazi kraj Ivanić Grada. 
 Naftalan, mjesto u Azerbajdžanu
 Naftalan (zemno mineralno ulje)